Mato Grosso – stato del Brasile
 Mato Grosso – comune dello Stato brasiliano di Paraíba
 Mato Grosso do Sul – stato del Brasile
Mato Grosso – gruppo musicale Dance anni '90
Operazione Mato Grosso: movimento di volontariato

Cinema
 Mato Grosso – film del 1992 diretto da John McTiernan